Cocalense – abitanti di Cocal do Sul
Cocalense – abitanti di Cocal